Пылковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Пылковское сельское поселение — входит в Лопатинский район Пензенской области
 Пылковское сельское поселение — входит в Балаковский район Саратовской области